Stranski ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Stranski (1847–1904), bulgarischer Arzt und Revolutionär
 Iwan Stranski (1897–1979), bulgarischer Physikochemiker
 Iwan Todorow Stranski (1886–1959), bulgarischer Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Stransky